Plaats in Indonesië
Peureupok (Paya Bakong), een plaats in het onderdistrict Paya Bakong in het regentschap Noord-Atjeh (Aceh Utara) van de provincie Atjeh.
Peureupok (Syamtalira Aron), een plaats in het onderdistrict Syamtalira Aron in het regentschap Noord-Atjeh (Aceh Utara) van de provincie Atjeh.